Het ATP-toernooi van Memphis 2004 (met de officiële naam Kroger St. Jude International) werd van 16 tot en met 22 februari 2004 gespeeld in de Amerikaanse stad Memphis.

Joachim Johansson won het toernooi. Hij versloeg in de finale Nicolas Kiefer.

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* opgave

Memphis
2004